Ланхарон () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гранада, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Альпухарра-Гранадина. Занимает площадь 60,38 км². Население — 3861 человек (на 2010 год). Расстояние — 45 км до административного центра провинции.

Ланхарон — один из немногих населённых пунктов мира, где из-за переполнения кладбищ действует юридический запрет на смерть.

Население

Примечания

Ссылки 
 Microweb turística de Lanjarón realizada por el Patronato de Turismo de Granada
 Situación de Lanjarón
 Página web sobre Lanjarón
 Callejero visual de Lanjarón
 Página web de la asociación de comerciantes de Lanjarón
 Página sobre la Semana Santa de Lanjarón

Муниципалитеты Гранады
Населённые пункты Гранады